Nemški hokejski hram slavnih, ki je bil ustanovljen leta 1988 v Augsburgu, vsebuje najboljše nemške hokejiste, trenerje, sodnike in funkcionarje.

Člani


A

B

C

D

E

F

G

H

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Hokejski hrami slavnih
Hokej v Nemčiji
Nagrade, ustanovljene leta 1988
Augsburg